Хорезм:

 Хорезм — древний регион Средней Азии с центром в низовьях Амударьи.

 Футбольные клубы
 «Хорезм» (Ургенч, Узбекистан).
 Название ФК «Ханки» (Янгиарык/Ханка, Узбекская ССР) в 1976—1986.
 Название ФК «Наримановец» (колхоз имени Нариманова, Узбекская ССР) в 1978.

 Стадион
 «Хорезм» в городе Ургенч.